Пяца Викториеи (, Площадь Победы) — станция Бухарестского метрополитена. Станция расположена в районе Sector 1.

Станция линии M2 открыта 25 октября 1987 года в составе участка «Пяца Унирий» — «Пипера». Станция линии M1 открыта 17 августа 1989 года в составе участка «Пяца Мунчий» — «Пяца Викториеи». Станция названа в честь оодноимённой площади, расположенной здесь.

«Пяца Викториеи» — станция мелкого заложения с двумя боковыми платформами.

Примечания

Ссылки 
 metrorex.ro
 urbanrail. net 

Станции Бухарестского метрополитена
Станции метрополитена, построенные в 1987 году
Станции метрополитена, построенные в 1989 году
1980-е годы в Румынии